Velika nagrada Švedske 1933 je bila enaindvajseta neprvenstvena dirka v sezoni Velikih nagrad 1933. Odvijala se je 8. avgusta 1933 v švedskem mestu Wram, isti dan je potekala tudi dirka za Veliko nagrado Nice.

Rezultati

Dirka 

|-
! 1
| 19
|  Antonio Brivio
| Scuderia Ferrari
| Alfa Romeo Monza
| 12
| 2:51:55
| 15
|-
! 2
| 22
|  Whitney Straight
| Privatnik
| Alfa Romeo Monza
| 12
| 2:54:43
| 17
|-
! 3
| 3
|  Eugen Bjørnstad
| Privatnik
| Alfa Romeo Monza
| 12
| 3:03:25
| 3
|-
! 4
| 14
|  Karl Ebb
| Privatnik
| Mercedes-Benz SSK
| 12
| 3:06:51
| 12
|-
! 5
| 10
|  Ĺke Johansson
| Privatnik
| Bugatti T37A
| 12
| 3:16:09
| 9
|-
! 6
| 24
|  Harry Larsson
| Privatnik
| Ford Special
| 12
| 3:22:51
| 19
|-
! 7
| 20
|  Walter Görtz
| Privatnik
| '''Ford Special
| 12
| 4:12:27
| 16
|-
! Ods
| 26
|  Morian Hansen
| Privatnik
| Ford Special
| 11
| Motor
| 21
|-
! Ods
| 18
|  Martin Strömberg
| Privatnik
| Chevrolet Special
| 7
| Motor
| 14
|-
! Ods
| 9
|  Otto Wihlborg
| Privatnik
| Bugatti T51
| 6
| Trčenje
| 8
|-
! Ods
| 27
|  Poul Tholstrup
| Privatnik
| Ford Special
| 5
| Krmiljenje
| 22
|-
! Ods
| 8
|  Helmer Carlsson
| Privatnik
| De Soto Special
| 4
| Sklopka
| 7
|-
! Ods
| 6
|  Carl-Gustav Johansson
| Privatnik
| Ford Special
| 4
| Bat
| 5
|-
! Ods
| 4
|  Axel Johnsson
| Privatnik
| Bugatti T43
| 4
| 
| 4
|-
! Ods
| 25
|  Tore Wistedt
| Privatnik
| MG C
| 0
| Sklopka
| 20
|-
! Ods
| 15
|  Louis Chiron
| Scuderia C/C
| Alfa Romeo Monza
| 0
| Trčenje
| 13
|-
! Ods
| 12
|  Per Widengren
| Privatnik
| Alfa Romeo Monza
| 0
| Trčenje
| 11
|-
! Ods
| 11
|  John Forsberg
| Privatnik
| Ford Special
| 0
| Trčenje
| 10
|-
! Ods
| 7
|  Asser Wallenius
| Privatnik
| Ford Special
| 0
| Trčenje
| 6
|-
! Ods
| 2
|  Olle Bennström
| Privatnik
| Ford Special
| 0
| Trčenje
| 2
|-
! Ods
| 1
|  Börje Dahlin
| Privatnik
| Mercedes-Benz SSK
| 0
| Trčenje
| 1
|-
! Ods
| 23
|  Oscar Wickberg
| Privatnik
| Bugatti T35
| 0
| Trčenje
| 18
|-
! DNS
| 5
|  Bo Lindh
| Privatnik
| Hudson Special
| 
| Motor
| 
|-
! DNS
| 17
|  Sulo Paavo Johannes Keinänen
| Privatnik
| Chrysler Special
| 
| Motor
| 
|-
! DNS
| 21
|  Gösta Askergren
| Privatnik
| Chevrolet Special
| 
| 
| 
|}

Viri
 
 

1933
Sezona Velikih nagrad 1933